Txeriómuixki (Khakàssia), localitat de Khakàssia, a Rússia
 Txeriómuixki (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia